Yermo Regional Las Trampas es un parque regional de 21,62 km² situado en el Condado Contra Costa y en el Condado de Alameda  en el norte de California. La ciudad más cercana es Danville. Es parte del Distrito de Parques Regionales del Este de la Bahía.

General 
Consiste en dos largas crestas montañosas (Las Trampas Ridge al este y Rocky Ridge al oeste) que flanquean un estrecho valle a lo largo del arroyo Bollinger, que contiene un establo para caballos y un aparcamiento para visitantes. Algunos de los senderos tienen secciones empinadas; pueden llegar a alcanzar hasta los 900 pies (270 m) de cambio de elevación.

La vegetación en las laderas sur y oeste de las dos elevaciones es predominante: salvia negra, chamise y matorral, con cantidades menores de saúco, grosella espinosa, grosella de chaparral,  roble venenoso, baya roja de hoja de acebo, maleza de ciervo y docenas de otras especies. Algunas de las rocas expuestas contienen capas comprimidas de fósiles.

Galería

Referencias

Distrito de Parques Regionales del Este de la Bahía